

Astronomia 
 4209 Briggs – asteroide scoperto nel 1986

Persone 
 Derek Briggs – paelontologo irlandese
 Henry Briggs – matematico britannico (1561-1630)
 Lance Briggs – giocatore statunitense di football americano
 Mike Briggs – tennista statunitense
 Raymond Briggs – illustratore, fumettista e scrittore britannico
 Shannon Briggs – pugile, ex kickboxer e attore statunitense

Altro 
 Briggs – CDP statunitense dell'Oklahoma